Jeon hace referencia a varios artículos:

Nombre propio coreano
Jeon Do-yeon, actriz;
Jeon Hae-Sup, deportista de lucha libre olímpica;
Jeon Sang-guk, escritor;
Jeon So-mi, cantante canadiense; 
Jeon Jung-kook, integrante de la banda BTS

Además

Nombres ambiguos